

Cinema
La classe - Entre les murs (Entre les murs) – film del 2008 diretto da Laurent Cantet

Letteratura
La classe (Master Class) – romanzo di Christina Dalcher del 2020
La classe (The Class) – romanzo di Erich Segal del 1985